L'eau est un liquide commun. Constituant biologique omniprésent sur Terre, elle est utilisée dans de très nombreuses expressions. Le terme peut également désigner des sigles ou acronymes.

Chimie 
 Molécule d'eau, décrit les différentes propriétés physiques et chimiques de l'eau ;
 Eau boriquée, une solution aqueuse antiseptique renfermant environ 3 % d'acide borique (H3BO3), un acide dérivé du bore ;
 Eau de brome, une solution aqueuse de dibrome ;

 Eau de chaux, une solution saturée d’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) produite en mélangeant de la chaux aérienne à de l’eau ;
 Eau de cristallisation, l'eau présente dans les cristaux ;

 Eau de Dakin, un antiseptique ;
 Eau déminéralisée, une eau qui ne contient en principe aucun ions ;
 Eau distillée, une eau qui a subi une distillation ;
 Eau-forte, un procédé de gravure en creux sur une plaque métallique à l’aide d’un mordant chimique ;
 Eau hydrogénée, de l'eau contenant du dihydrogène dissous ;
 Eau iodée, une solution composée de diiode et d’iodure de potassium (KI) ;
 Eau de Javel, une solution liquide oxydante car contenant de l'hypochlorite de sodium et utilisée comme désinfectant et décolorant ;
 Eau lourde, de l’oxyde de deutérium ;
 Eau légère, l'eau normale, par opposition ;
  désigne deux solutions distinctes :  peroxyde d'hydrogène () ou eau avec du dioxygène ;
 Eau peptonée, un milieu de culture ;
 Eau purifiée, une eau issue d'un traitement physique destiné à supprimer les impuretés ;
 Eau polymérisée, une ancienne forme hypothétique polymérisée d’eau ;
 Eau de rabel, un mélange d'acide sulfurique alcoolisé ou dulcifié, huile ou esprit de vitriol dulcifié, gouttes acides toniques, mixture d’acide sulfurique ;
 Eau régale, un mélange d’acide chlorhydrique et d’acide nitrique ;
 Eau de saule, une décoction de saule permettant de faciliter le bouturage des végétaux ;
 Eau sèche, une substance se présentant comme une fine poudre blanche formée de gouttelettes d'eau enrobées d'une pellicule de dioxyde de silicium ;
 Eau sulfureuse, une eau contenant du sulfure d'hydrogène ;
 Eau tritiée, une forme d'eau dans laquelle tout ou partie des atomes d'hydrogène a été remplacé par du tritium ;

 Eau vulnéraire ou eau d'arquebusade, une teinture officinale.

Hydrologie/Géopolitique
 Eau liée (en hydrologie), une couche extrêmement fine d'eau qui entoure les surfaces minérales. En biologie, l’eau liée est intégrée aux structures moléculaires intra et intercellulaires, par opposition à l'eau libre ou eau circulante ;
 Eau morte, un phénomène marin où l'avancée d'une embarcation est gênée par le frottement causé par une couche d'eau ;
 Eau de ruissellement, provenant de la pluie, de la fonte des neiges ou d'autres sources, une eau qui s'écoule à la surface du sol et constitue une composante majeure du cycle de l'eau ;
 Empreinte eau, le volume total d'eau virtuelle utilisée pour produire un produit ou un service ;
 SEQ-Eau, un outil pour caractériser l'état physico-chimique des cours d'eau, utilisé par les services de l'État et les collectivités pour évaluer la qualité des eaux.
 L'eau dans le monde

Boissons 
 Eau bénite, une bière ;
 Eau de bouleau réfère au nom donné à la sève de bouleau lorsqu'elle est récoltée par entaille de l'arbre ;
 Eau de coco, le jus de la noix de coco ;
 Eau d'érable réfère au nom donné à la sève d'érable lorsqu'elle est récoltée par entaille de l'arbre pour réaliser du sirop d'érable ;
 Eau ferrugineuse, une variété d'eau minérale riche en ions Fe2+ ;
 Eau gazeuse, une eau contenant un ou plusieurs gaz ;
 Eau de kewra, issue de la fleur de Pandanus et utilisée pour parfumer les plats et desserts indiens ;
 Eau de mélisse, une préparation alcoolisée à base de mélisse officinale ;
 Eau plate, le nom donné à une eau non gazeuse;
 Eau potable, le nom donné à une eau propre à la consommation ;
 Eau du robinet, le nom donné à l'eau de distribution courante, généralement potable ;
 Eau de Seltz, une eau gazeuse faite d'eau pure, chargée d'acide carbonique sous forte pression ;
 Eau tonique, une boisson gazeuse contenant de la quinine ;
 Eau-de-vie ou eau de feu ;
 Eau de Villée, une boisson alcoolisée au goût de citron mais fruit de la distillation (outre le citron) de quatre autres fruits.

Philosophie/Cosmologie
 L'un des quatre éléments dans la doctrine physique d'Empédocle d'Agrigente ;
 L'eau (idéogramme 水), un des cinq éléments dans la vision extrême-orientale.

Religion 

 Eau bénite, un liquide utilisé à des fins cultuelles par certaines confessions chrétiennes ;
 Eau de Pâques, rituel de la fête de Pâques au Québec.

Toponymie

Cours d'eau
Le mot eau est présent dans le nom de nombreux cours d'eau parmi lesquels :
 Big Eau Pleine, un cours d'eau de l'État du Wisconsin aux États-Unis ; 
 Eau Blanche, une rivière du sud-ouest de la France et un affluent gauche de la Garonne ;
 Eau Bourde, une rivière française du département de la Gironde en région Aquitaine ;
 Eau Claire, un cours d'eau qui coule dans l'État du Wisconsin aux États-Unis;
 Eau d'Eppe, une rivière belge et française, du sud du Hainaut (Région wallonne de Belgique) ; 
 Eau Froide, une rivière qui se situe dans le canton de Vaud en Suisse ;
 Eau Galle, un cours d'eau qui coule dans l'État du Wisconsin aux États-Unis ;
 Eau d'Heure, un ruisseau de Belgique, affluent en rive gauche de la Marchette ;
 Eau d'Heure, une rivière de Belgique, affluent en rive droite de la Sambre faisant donc partie du bassin versant de la Meuse;
 Eau Mère, une rivière française qui coule dans le département du Puy-de-Dôme ;
 Eau Morte, une rivière de France qui constitue le principal apport d'eau de surface du lac d'Annecy en Haute-Savoie ;
 Eau Noire, un torrent franco-suisse, sous-affluent du Rhône par le Trient ;
 Eau d'Olle, un torrent français, des départements de l'Isère et de la Savoie dans la région Rhône-Alpes, un sous-affluent du Rhône par la Romanche, le Drac et l'Isère ;
 Eau de Ronce, un ruisseau de Belgique, affluent de la Salm faisant partie du bassin versant de la Meuse. Il coule en province de Luxembourg ;
 Eau Rouge, un ruisseau de Belgique, affluent de l'Amblève ;
 Eau Rousse, un cours d'eau situé en France dans le département de la Savoie en région Rhône-Alpes ;
 Eau Salée (rivière), une petite rivière du moyen Var, et un affluent de l’Argens en rive gauche ;
 Grande Eau, une rivière de Suisse, affluent de la rive droite du Rhône ;
 Great Eau, une rivière du Lincolnshire en Angleterre ;
 Little Eau Pleine, un cours d'eau qui coule dans l'État du Wisconsin aux États-Unis ;
 Long Eau, une rivière du Lincolnshire en Angleterre ;
 River Eau, une rivière du Lincolnshire en Angleterre ;
 Rouge-Eau, un ruisseau du Jura bernois (Suisse) ;
 Ruisseau de Belle-Eau, un ruisseau français de Basse-Normandie, affluent de la Terrette (rive droite) et sous-affluent de la Taute, dans le département de la Manche ;
 Ruisseau de Petite-Eau, un cours d'eau de Belgique, affluent de l'Ourthe orientale faisant partie du bassin versant de la Meuse.

Communes 
 Capesterre-Belle-Eau, une commune française, située dans le département de la Guadeloupe.
 Villers-la-Bonne-Eau, une section de la ville belge de Bastogne située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.

Culture

Littérature
 L'Eau, une rivière fictive de la Terre du Milieu, issue du légendaire de  et apparaissant notamment dans son roman Le Seigneur des anneaux paru en 1954-55 ;
 Eauprofonde, une cité-état issue du monde imaginaire des Royaumes oubliés créé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons par l'auteur et concepteur Ed Greenwood en 1975 ;

 Une eau-forte, un roman de Jean Métellus publié en 1983 ;

 Eau de café, un roman de Raphaël Confiant publié en 1991 ;

 Eauprofonde (Waterdeep en VO), un roman de Troy Denning, basé sur le monde imaginaire des Royaumes oubliés et paru en 1992 ;

 Eau dormante (roman), un roman de John Harvey publié en 1997.

Cinéma/Télévision/Radio
 Un été sans eau, un film turc de Metin Erksan sorti en 1964 ;
 Radio Eau Noire, la première radio libre en Belgique créée en 1978 ;
 Eau dormante, un film pakistanais de Sabiha Sumar sorti en 2003 ;
 L'Eau (1.2), un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica diffusé en 2004 ;
 Eau (1.6), un épisode de la série télévisée Stargate Universe diffusé en 2009.

Musique
 La Même Eau qui coule, titre alternatif de l'album Le Successeur de Michel Sardou sorti en 1988 ;
 Eau, un album du groupe Sidilarsen sorti en 2005 ;

 L'Eau, un album de Jeanne Cherhal sorti en 2006.

Cosmétique 
 Eau de Campagne, un parfum féminin de Sisley ;
 Eau de Cologne désigne à l'origine soit un parfum créé par Jean Marie Farina (1685-1766), soit plus généralement une catégorie de parfums contenant 4 à 6 % d'essences ;
 Eau de fleur d'oranger, un coproduit issue de l'hydrodistillation des fleurs de l'oranger amer (bigaradier) pour la fabrication d'essence de néroli ;
 Eau de Hongrie ou eau de la reine de Hongrie, un parfum ;
 Eau Jeune, un parfum lancé en 1977 par L'Oréal ;
 Eau d'orange verte, un parfum masculin - féminin, créé par Françoise Caron en 1978 pour Hermès ;
 Eau micellaire, un type de démaquillant ;
 Eau parfumée au thé vert, un parfum créé en 1992 par Bulgari ;
 Eau précieuse, une lotion qui est utilisée pour lutter contre l'acné, les points noirs et les boutons ;
 Eau de rose, un sous-produit de la distillation de pétales de roses pour la fabrication d'essence de rose ;
 Eau sauvage, un parfum de Christian Dior ;
 Eau de toilette, un parfum peu concentré ;
 L'eau d'Issey, une série de parfums créée par Issey Miyake en partenariat avec le groupe Beauté Prestige International.

Entreprises/Marques 

 Eau écarlate, marque de détachants propriété du groupe Henkel.

Objets 
 Château d'eau, construction destinée à entreposer l'eau ;
 Moulin à eau, un moteur hydraulique ;
 Trompe à eau, un éjecteur de laboratoire qui permet de faire le vide.

Sigles 

EAU est un sigle qui peut désigner :
 Émirats arabes unis ;
 Eurasian Union (en français, Union économique eurasiatique) ;
 Eesti autorite ühing, une société de gestion des droits d'auteur estonienne.

Codes 
EAU est un code, qui signifie :
 Ouganda, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques

Divers 
 L'eau, un hiéroglyphe égyptien représentant l'ondulation de l’eau ;

 Le trigramme eau de l'alphabet latin composé d'un E, d'un A et d'un U ;

 Eau de Gaël, un ancien remède breton contre la rage ;
 L'« eau précieuse », le nom que donnait les aztèques au sang ;
 Eau gommée, une préparation entrant dans la composition de l'aquarelle. C'est un liquide transparent à base d'eau distillée et de gomme arabique.

Articles connexes 

 Thésaurus:eau/français sur le Wiktionnaire

 

 
 
 
 
  
 
 
 
Code
Acronyme
Homonymie d'acronyme